Die Saison 2004/05 war die 25. Spielzeit der deutschen Schachbundesliga. Meister wurde zum ersten Mal Werder Bremen, welches sich im Stichkampf um den Titel gegen die SG Porz mit 4½:3½ durchsetzte. Neu aufgestiegen waren der SV Mülheim-Nord, der Schachclub Eppingen, der Erfurter SK und der Preetzer TSV. Mülheim und Eppingen konnten die Klasse halten, neben Preetz und Erfurt stiegen die Stuttgarter Schachfreunde 1879 und der SV 1920 Hofheim ab. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2004/05.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 

2004/05
Schachveranstaltung 2004
Schachveranstaltung 2005
Sportsaison 2004/05